Dušan Petković 
Dušan Basta 
Dušan Vemić 
Dušan Kovačević 
Dušan Vukotić 
Dušan Bajević 
Dušan Makavejev 
Dušan Lojda 
Dušan Bogdanović 
Dušan Perniš 
Dušan Marković 
Dušan Ivković 
Dušan Simović 
Desambiguação